Bluegrass (nach einer amerikanischen Bezeichnung für das Wiesen-Rispengras und andere Rispengräser) steht für:

 Bluegrass, eine Volksmusikrichtung
 Bluegrass (Region), eine Region in Kentucky und, zu einem kleinen Teil, Ohio

Blue Grass steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Grass (Illinois), im Vermilion County (nicht mehr existent)
 Blue Grass (Iowa), im Scott County
 Blue Grass (Kentucky), im Madison County
 Blue Grass (Minnesota), im Wadena County
 Blue Grass (Pennsylvania), im Philadelphia County
 Blue Grass (Tennessee), im Knox County
 Blue Grass (Virginia), im Highland County
 Blue Grass Acres, im Salt Lake County, Utah
 Blue Grass Manor, im Carroll County, Maryland

Weitere geographische Objekte:

 Blue Grass Creek, Fließgewässer im Montgomery County, Illinois
 Blue Grass Lake, See im Garfield County, Utah
 Blue Grass Pond, See im Rich County, Utah
 Blue Grass Island, Insel im Lucas County, Ohio
 Blue Grass Park, Park im Wayne County, Michigan